Ivory bedeutet:
 Elfenbein im Englischen

Ivory steht für:
 Ivory (Jura), Gemeinde im französischen Département Jura
 (12032) Ivory, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Ivory (Rose), Beetrose (Meilland, 2006)
 einen Lisp-Maschinen-Mikroprozessor von Symbolics, siehe Symbolics#Ivory

Ivory ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Ivory (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 James Ivory (* 1928), US-amerikanischer Filmregisseur
 James Ivory (Mathematiker) (1765–1842), schottischer Mathematiker
 Titus Ivory (* 1977), US-amerikanischer Basketballspieler

Ivory ist der Künstlername folgender Personen:
 Ben Ivory (* 1982), deutscher Musiker
 Ivory (Wrestlerin) (Lisa Moretti, * 1961), US-amerikanische Wrestlerin

Sonstiges:
 Ivory Pinnacles, Berge im Grahamland, Antarktika
 Ivory Tower, deutsche Metal-Band
 Ivory Tower (Antarktika), Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch: